Osoby:
 Alan Sontag – amerykański brydżysta
 Andrzej Sontag – polski lekkoatleta
 Julia Sontag – niemiecka aktorka
 Henriette Sontag – niemiecka śpiewaczka
 Susan Sontag – amerykańska pisarka

Zobacz też:
 Sonntag